Molekulska formula -{C2H5NO3}- se može odnositi na:

 Aminooksisirćetna kiselina
 Etil nitrat